Алла Кудрявцева і Катарина Среботнік були чинними чемпіонками, але цього разу Кудрявцева вирішила не брати участі. Среботнік грала в парі з Ракель Атаво, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Ірина Хромачова і Вероніка Кудерметова. 

Анна-Лена Гренефельд і Алісія Росольська виграли титул, у фіналі перемігши пару Хромачова і Кудерметова з рахунком 7–6(9–7), 6–2

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Сітка 

Volvo Car Open, парний розряд
2019
2019 в американському спорті